Susan River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Susan River (vattendrag i Australien), Queensland,

Kanada 

 Susan River (vattendrag i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar